Guy Le Querrec (né en 1941), photographe français ;
 Perrine Le Querrec (née en 1968), poétesse, romancière et nouvelliste française.